Партия независимости — название нескольких политических партий в разных странах. Может означать:
  — венгерская политическая партия.
 Партия независимости, или Ацмаут — израильская политическая партия.
 Партия независимости — исландская политическая партия.
 Партия независимости — палестинская политическая партия.
 Партия независимости — американская политическая партия.
  — финляндская политическая партия.
 Партия независимости — бывшее название Либертарианской политической партии Швейцарии. 
 Партия независимости — эстонская политическая партия.

 Африканская партия независимости Кабо-Верде — политическая партия Кабо-Верде.
 Партия независимости Аляски — американская политическая партия.
 Партия независимости Пуэрто-Рико — пуэрто-риканская политическая партия.
 Партия независимости Соединённого Королевства – британская политическая партия.